

События 

 Март — закончилось восстание в Нормандии 1123—1124 гг. — королевские войска одержали верх над восставшими и взяли в плен их лидеров.
 Генрих V вместе с английским королём объявил войну Людовику VI.
 Неудачный поход императора Генриха V в союзе с Генрихом I Английским, своим тестем, против Людовика VI Французского. Людовик отражает вторжение.
 Давид I, король Шотландии, восходит на престол.
 Территория Аннандейла была пожалована королём Давидом I Роберту Брюсу.
 Альбрехт Медведь становится маркграфом Лужицкой марки.
 Отто V, граф Шейерн, основывает замок Виттельсбах в Баварии. Он стал родоначальником рода Виттельсбахов.
 Иоанн II Комнин одержал победу над сербами.
 Первое письменное упоминание об Эдинбурге.

Азия 
 19 октября — Балдуин II осадил Алеппо.
 Балдуин II при содействии венецианского флота захватил город Тир.
 Давид IV Строитель освободил от сельджуков Ширван и город Ани.
 Часть киданьской знати (каракидане, или каракитаи) уходит в Среднюю Азию, где в районе рек Талас и Чу сложилось небольшое Каракитайское ханство (Западное Ляо; 1124—1211).

Начало правления 
 Папство — папа Гонорий II (1124—1130).
 Шотландия — король Давид I (1124—1153).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1124 году
 Ньянг Рал Нима Озер, первый из пяти королей-тертонов.
 Приблизительно в этом году родилась Констанция Французская, дочь французского короля Людовика VI.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1124 году
 15 марта — Эрнульф, епископ Рочестера.
 23 апреля — Александр I, король Шотландии.
 23 мая — Хассан ибн Саббах, персидский религиозно-политический деятель, лидер исмаилитской секты низаритов.
 7 декабря — Рудольф I фон Штаде, маркграф Северной марки.
 13 декабря — Каликст II (папа римский).
 Василько Ростиславич, князь теребовльский.
 Володарь Ростиславич, князь звенигородский с 1085 по 1092, князь перемышльский.
 Гвиберт Ножанский, историограф первого крестового похода.
 Рауль Зелёный, архиепископ Реймса.
 Приблизительно в этом году скончался Эдмер, английский историк, богослов и священнослужитель, епископ Сент-Эндрюса.

См. также